Ле-Гарри́к, Ле-Ґаррік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 10 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 734 осіб у працездатному віці (15-64 років) 513 були активні, 221 — неактивна (показник активності 69,9%, у 1999 році було 63,2%). З 513 активних працювало 486 осіб (261 чоловік та 225 жінок), безробітних було 27 (8 чоловіків та 19 жінок). Серед 221 неактивної 55 осіб було учнями чи студентами, 94 — пенсіонерами, 72 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 509 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1214,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Гаррик на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн